That Night () може значити:

 «That Night» — пісня Carousel.
 «That Night» — фільм.